Andrejka je lahko: 

 Andrejka, žensko osebno ime v Sloveniji
 Andrejka, priimek v Sloveniji